

književnost 
 Dnevnik (književnost)

tisak 
 Dnevne novine, novine koje izlaze na dnevnoj bazi
 Poslovni dnevnik, zagrebačke dnevne novine i internetski portal
 Dnevnik (Novi Sad), novosadske dnevne novine
 Dnevnik (Sofija), bugarske poslovne dnevne novine iz Sofije
 Dnevnik (Ljubljana), ljubljanski dnevni list
 Dnevnik (Skopje), skopski dnevni list

televizija 
 TV Dnevnik
 Dnevnik HTV-a, informativna emisija na Hrvatske televizije 
 Dnevnik Nove TV, večernja informativna emisija Nove TV